Лагутин — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области. Входит в состав Большетерновского сельского поселения. Население  человек ().

История 
Название произошло от фамилии первооснователя Лагутин.

География 
Населённый пункт расположен на Донской равнине на юго-западе области, возле административной границы с Обливским и Суровикинским районами, в 4 км западнее х. Большетерновой и находится на р. Чир.

Площадь — 5 га.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Речная.
 Географическое положение
Расстояние до

центрас сельсовета хутора Большетерновой: 4 км.

районного центра Чернышковский: 16 км.

областного центра Волгоград: 156 км.

 Ближайшие населённые пункты

Большетерновой 3 км, Рябовский 4 км, Малотерновой 4 км, Лобачев 5 км, Ярской 5 км, Синяпкинский 6 км, Макаровский 7 км, Средний Чир 7 км, Глухoмановский 7 км, Обливская 7 км, Северный 9 км

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 35 человек мужчин 18, женщин — 17 (51,4 и 48,6 соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 87 % из общей численности населения в 44 человек

Инфраструктура 
Действовал магазин.

Транспорт 
Дорога с твердым покрытием.

Ближайшая железнодорожная станция — остановочный пункт 200 километр, находится примерно в 2 км на северо-запад.

Примечания

Ссылки 
 
 
  

Населённые пункты Чернышковского района